Partito dei Lavoratori di Turchia – partito politico fondato nel 1961
Partito dei Lavoratori (Turchia) – partito politico fondato nel 1992
Partito dei Lavoratori di Turchia – partito politico fondato nel 2017